Индивидуация в метафизике
 Индивидуация в психологии